Сан-Сальвадо́р (, «святой спаситель»):

 Сан-Сальвадор — столица государства Сальвадор
 Сан-Сальвадор (Вальядолид) — муниципалитет в Испании
 Сан-Сальвадор (вулкан) — вулкан в Сальвадоре
 Сан-Сальвадор (департамент) — департамент в Сальвадоре
 Сан-Сальвадор (Багамские острова) — остров и район Багамских островов, первый из американских островов, открытых Колумбом
 Сан-Сальвадор (остров, Галапагос), или Сантьяго — вулканический остров в составе островов Галапагос
 Сан-Сальвадор (приток Лоа) — река на севере Чили в области Антофагаста
 Сан-Сальвадор (приток Уругвая) — река в Уругвае
 Сан-Сальвадор (футбольный клуб) — футбольный клуб из Сан-Сальвадора

См. также 
 Сан-Сальвадор-Атенко — город и муниципалитет в Мексике
 Сан-Сальвадор-де-Гвардиола — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона
 Сан-Сальвадор-де-Жужуй — город на северо-западе Аргентины, столица провинции Жужуй
 Сан-Сальвадор-ду-Конго — прежнее название ангольского города Мбанза-Конго
 Сан-Салвадор (значения)